Seguros Bolívar Open 2011 steht für folgende Tennisturniere:

in Kolumbien:
 Seguros Bolívar Open Barranquilla 2011 in Barranquilla
 Seguros Bolívar Open Bogotá 2011 in Bogotá
 Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2011 in Bucaramanga
 Seguros Bolívar Open Cali 2011 in Cali
 Seguros Bolívar Open Medellín 2011 in Medellín
 Seguros Bolívar Open Pereira 2011 in Pereira

in Costa Rica:
 Seguros Bolívar Open San José 2011 in San José